Сверхскопление Льва () — сверхскопление галактик в Северном полушарии небесной сферы, располагающееся в созвездиях Большой Медведицы и Льва. Занимает область размерами около  130 Мпк ×  60 Мпк. Красное смещение галактик сверхскопления находится в интервале от 0,032 до 0,043. Наиболее ярким скоплением является Abell 1185.

Примечания 

Сверхскопления галактик
Лев (созвездие)
Большая Медведица (созвездие)